Суперкубок Туреччини з футболу 2009 — 37-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 2009 року між чемпіоном Туреччини «Бешікташ» та володарем кубка Туреччини «Фенербахче».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt  

2009
Туреччина
2009 у турецькому спорті